Микаил Рагимов:
 Рагимов, Микаил Исмаил оглы (1930—2004) — советский и азербайджанский учёный, доктор сельскохозяйственных наук.
 Рагимов, Микаил Садиг оглы (род. 1987) — азербайджанский футболист.